A 2007-es Australian Open női versenyét az amerikai Serena Williams nyerte az orosz Marija Sarapova előtt.

Kiemeltek 

 Marija Sarapova (döntő)
 Amélie Mauresmo (negyedik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (negyedik kör)
 Kim Clijsters (elődöntő)
 Nagyja Petrova (harmadik kör)
 Martina Hingis (negyeddöntő)
 Jelena Gyementyjeva (negyedik kör)
 Patty Schnyder (negyedik kör)
 Gyinara Szafina (harmadik kör)
 Nicole Vaidišová (elődöntő)
 Jelena Janković  (negyedik kör)
 Anna Csakvetadze (negyeddöntő)
 Ana Ivanović (harmadik kör)
 Francesca Schiavone (második kör)
 Daniela Hantuchová (negyedik kör)
 Sahar Peér ''(negyeddöntő)

<li> Anna-Lena Grönefeld  (második kör)
<li> Marion Bartoli (második kör)
<li> Li Na (negyedik kör)
<li> Tatiana Golovin (harmadik kör)
<li> Katarina Srebotnik (harmadik kör)
<li> Vera Zvonarjova (negyedik kör)
<li> Szugijama Ai (második kör)
<li> Samantha Stosur (második kör)
<li> Anabel Medina Garrigues (első kör)
<li> Marija Kirilenko (harmadik kör)
<li> Mara Santangelo (első kör)
<li> Flavia Pennetta (első kör)
<li> Aljona Bondarenko (harmadik kör)
<li> Tathiana Garbin (harmadik kör)
<li> Cseng Csie ''(első kör)
 Eléni Danjilídu ''(első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Források
 Eredmények

N1